Le mot mineur (du latin minor) peut avoir différentes significations selon le contexte :

 en étymologie, le mot mineur signifie petit et est notamment employé dans le sens de petit frère ;
 en droit, un mineur (ou une personne mineure) est une personne n'ayant pas atteint la majorité civile (18 ans dans la plupart des pays) ;
 un mineur est une personne travaillant dans une mine ; 
 par analogie, en entomologie, une mineuse est un insecte qui creuse des galeries pour vivre et se nourrir dans les tissus d'un végétal,
par extension, sont ainsi qualifiés les élèves-ingénieur et les ingénieurs diplômés de l'une des Écoles des mines, généralement reconnus comme tel après avoir participé à la soirée FDH, sorte de baptême pour les Nas (étudiants de première année) ; 
 dans le cyberespace, les mineurs sont les personnes qui gèrent les transactions de certaines cryptomonnaies comme Bitcoin ;
 en vocabulaire, mineur est un adjectif qui qualifie quelque chose dont l'importance est faible ;
 en mathématiques 
 en algèbre linéaire, les mineurs d'une matrice sont les déterminants de ses sous-matrices,
 en théorie des graphes, on définit aussi des mineurs obtenus par contractions de sommets d'un sous-graphe ;
 en musique, les intervalles mineurs (petits), et, par extension, le mode mineur  (solfège, accord) ;
 en écriture manuscrite française, les lettres mineures sont les minuscules, par opposition aux majuscules qui sont les lettres majeures.

Patronyme 
Le mot Mineur est également un patronyme partagé par plusieurs personnalités :
André Mineur, architecte belge de la période Art déco et moderniste.
Henri Mineur (1899-1954), astrophysicien et mathématicien français ;
Jacques le Mineur, nom donné à l'apôtre Jacques le Juste ;
Jean Mineur (1902-1985), publicitaire français ;
Marie Mineur (1831-1923) ouvrière et féministe belge.

Autres 

 ordre des frères mineurs (o.f.m. - ordo fratrum minorum), ordre religieux catholique né en Italie sous l'impulsion de François d'Assise en 1210.

Toponyme 
 Mineur est un cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune.

Voir aussi 
 
 Minorité

 Mineur (métier)

Homonymie de patronyme